

Geografia 
 Quintano – comune italiano della provincia di Cremona
 Quintano – frazione di Castelli Calepio in provincia di Bergamo

Persone 
 Alberto Quintano – calciatore cileno
 Manuel Quintano Bonifaz – arcivescovo spagnolo
 Gene Quintano – attore, produttore cinematografico, sceneggiatore e regista statunitense
 Pedro Benito Antonio Quevedo y Quintano – cardinale spagnolo